Осада Гибралтара может означать следующие военные кампании:

 Осада Гибралтара (1350) - осада Кастилией  в период "чёрной смерти" в течение которой умер король Кастилии Альфонсо XI Справедливый.
 Захват Гибралтара — англо-голландскими силами в 1704 году, во время Войны за испанское наследство
 Испанская попытка отбить Гибралтар в том же году
 Осада Гибралтара (1727) — безуспешная испанская осада во время Англо-испанской войны
 Большая осада Гибралтара — во время Американской революционной войны, длившаяся с 1779 по 1782 год

См. также 
 Список осад Гибралтара — список четырнадцати осад Гибралтара за всю историю полуострова.
 Блокада Гибралтара с суши франкистской Испанией в 1939—1943 годах